Csehország
 Dražovice, település a Klatovyi járásban
 Dražovice, település a Vyškovi járásban